La palabra riel puede hacer referencia a:

 riel camboyano, la moneda de Camboya;
 riel (carpintería), barras usadas como carriles en  cajones de muebles y en las cortinas de las ventanas;
 riel, En Hispanoamérica, se llama así al raíl o la barra metálica que forma la vía férrea.